Горнозаводской управленческий округ — территориальное формирование в Свердловской области, не являющееся административно-территориальной единицей, но имеющее территориальный исполнительный орган государственной власти в виде администрации управленческого округа. Центр округа — город Нижний Тагил.

Округ образован в 1997 году. Площадь округа составляет 16 421,2 км². Численность населения — 676 705 человек (на 2018 год). Управляющий округом — Каюмов Евгений Тиморгалиевич.

Администрация управленческого округа является территориальным межотраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области, участвующим в выработке мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Свердловской области, координации деятельности территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществлению анализа и прогноза социально-экономического развития Свердловской области на территориях одной или нескольких административно-территориальных единиц Свердловской области.

Состав 
Согласно Областному закону от 24 декабря 1996 года N 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области находится в городе Нижний Тагил и осуществляет деятельность на территориях следующих административно-территориальных единиц Свердловской области: 3 районов, 4 городов (городов областного значения) и 2 закрытых административно-территориальных образований.

В рамках муниципального устройства области, управленческий округ включает образованные в границах административно-территориальных единиц соответственно 12 муниципальных образований:

История 
В истории Российской Империи существовало хозяйственно-территориальное понятие «горнозаводские округа», с помощью которых управлялись заводские территории, в том числе в Нижнем Тагиле.

На ряде карт, по-видимому, ошибочно (или в соответствии со старыми данными) указывается, что в состав данного округа входят также Верхняя Пышма и Среднеуральск, однако они входят в состав Западного управленческого округа.

1 октября 2017 года  Областной закон от 22 июля 1997 года № 45-ОЗ «О Горнозаводском управленческом округе» утратил силу, а администрация управленческого округа стала действовать согласно закону Свердловской области «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», в частности, Главе III. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области.

См. также 
 Административно-территориальное деление Свердловской области
 Список населённых пунктов Горнозаводского управленческого округа
 Горнозаводские округа

Примечания

Ссылки 
 На инвистиционном портале Свердловской области
 На сайте правительства Свердловской области

Управленческие округа Свердловской области